Sharon Fichman era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha perso nei quarti di finale contro Gabriela Dabrowski.

Il singolare del torneo di tennis Cooper Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julia Glushko che ha battuto in finale la Dabrowski 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Sharon Fichman (quarti di finale)
  Julia Glushko (Campionessa)
  Sacha Jones (semifinali)
  Ons Jabeur (semifinali)

  Monique Adamczak (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski (finale)
  Sachia Vickery (quarti di finale)
  Misa Eguchi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Cooper Challenger 2013